Louvignies (België), een plaats in de gemeente Zinnik in de Belgische provincie Henegouwen
Louvignies-Bavay, een plaats in de gemeente Bavay in het Franse Noorderdepartement
Louvignies-Quesnoy, een gemeente in het Franse Noorderdepartement

Zie ook
Louvigné (doorverwijspagina)
Louvigny (doorverwijspagina)